Malcoci ist der Name von Ortschaften 
in Rumänien:
Malcoci (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
in der Republik Moldau:
Malcoci (Republik Moldau), Gemeinde im Rajon Ialoveni

sowie der Familienname des Neonazis Christian Malcoci.